Federica Citarella – attrice italiana
 Nando Citarella – cantautore italiano
 Paolo Citarella – compositore di colonne sonore